Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Zina Garrison 6-0, 6-3.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (finale)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (primo turno)
 Sandy Collins /  Elna Reinach (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Nicole Bradtke /  Liz Smylie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1992